Objeto voador não identificado ou OVNI (Unidentified Flying Object)
 UFO (banda) — banda de Heavy Metal e Hard Rock
 UFO (série de televisão) — série de televisão do Reino Unido (1970-1971)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música